Horhausen ist der Name folgender Orte:
 Horhausen (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Horhausen (Nassau), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Horhausen (Theres), Ortsteil der Gemeinde Theres im Landkreis Haßberge, Bayern